Араваки

 Араваки — группа индейских народов в Южной Америке, общей численностью 400.000 (2000 год).
 Араваки (народ) — индейский народ группы араваков в приатлантических районах Гвианы.